Joseph Jelsch, né en  à Hirsingue et mort en , était chapelain (ou Kaplan) du comte de Montjoie.

François-Joseph Jelsch naît à Hirsingue, fils de Joseph et d'Anne-Marie Brandin.

Le , il signe l'acte de consécration de l'église de Hirsingue en présence de l'évêque Jean-Baptiste Gobel.

Il est mêlé indirectement à l'affaire de Hirsingue.

Il décède en 1808 et est enterré dans la chapelle Sainte-Catherine où l'on peut encore voir sa tombe.

Prêtre alsacien
Naissance en 1722
Décès en 1808